Grassy ist der Familienname folgender Personen:

 József Grassy (1894–1946); ungarischer Offizier in der k.u.k. Armee und in der Königlich-Ungarischen Armee
Grassy steht für

 Ein spanisches Handelsunternehmen für hochwertige Uhren und Schmuck, siehe Grassy (Unternehmen)

Siehe auch:
 Grassy Butte, Ort (populated place, Census Class Code U6) im Südosten des McKenzie County im US-Bundesstaat North Dakota, USA
 Grassy Island, Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten
 Grassy Island (Michigan)
 Little Grassy Island
 Grassy Key, Florida, Insel; gehört zu den Middle Keys der Florida Keys
 Grassy-Narrows-Blockade, seit 2002 von einem Indianerstamm in der kanadischen Provinz Ontario, der Grassy Narrows First Nation, durchgeführt
 Grassy Ridge
 Grassi